Semigenetta (Семигенета — „пулугенетка”) је изумрли род виверида из потпородице Viverrinae који је у периоду од раног до средњег Миоцена настањивао подручје Европе, Кине и Тајланда.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 латинске ријечи семис (лат. -{semis}-), која значи половина,
 и рода виверида Genetta.

Опис 
Врсте из рода Semigenetta су по грађи веома слични врстама из рода Genetta, али зато не посједују кутњаке које посједују врсте из рода Genetta. Врсте из рода Semigenetta су у просјеку тежиле до 15 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе и односе рода Semigenetta.

Временска распрострањенст

Види још 
 Viverrinae
 Вивериди

Референце

Спољашње везе 

Вивериди
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије